Mistrovství světa ve florbale mužů 2000 bylo 3. ročníkem mistrovství světa mužů. Konalo se v Norsku ve městech Drammen, Oslo a Sarpsborg od 14. 5. do 21. 5. 2000.

Jako na všech předchozích mistrovstvích světa mužů, zvítězilo potřetí Švédsko. Česko skončilo na šestém místě.

Rozdělení 
Každá skupina měla 4 týmy.
 Divize A 1.–8. místo: skupina A, skupina B
 Divize B 9.–16. místo: skupina C, skupina D

Základní část

Skupina A

Skupina B

O medaile

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

O 1. místo

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka 

Rusko sestoupilo do Divize B.

All-Star tým 
Brankář –  Morten Andersen
Obránci –  Vesa Punkari,  Johan Davidsson 
Útočníci –  Mika Kohonen,  Tero Karppanen,  Martin Olofsson

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v roce 2000
Florbal v Norsku
Sportovní události v Norsku
Sport v Drammenu
Sport v Oslu
Sport v Sarpsborgu
Sport v Norsku v roce 2000